Рафинирование (, от  «очищать») — очистка чего-либо от ненужных примесей.

Термин обычно используется для обозначения процесса очистки веществ, которые и так доступны в применимой форме, но будут ещё более полезны в чистом виде, без примесей. Например, натуральная нефть будет гореть и в своем естественном состоянии, но неэффективна как моторное топливо из-за наличия примесей и разнообразия характеристик составляющих её веществ.

Также часто имеется в виду получение из природных ресурсов и вовсе химически чистого вещества: например, использование кремния и других полупроводников в электронике зависит от точного контроля примесей, для чего разработано множество особых способов рафинирования.

Термин может включать и более радикальные преобразования, такие как переработка руды до получения металла (см. металлургия).

Методы рафинирования 
Рафинирование жидкостей часто достигается путём их дистилляции (См. также ректификация) или фракционирования. Рафинирование газа может быть осуществлено путём его охлаждения или сжатия до конденсации в жидкость. Многие вещества могут быть очищены с помощью растворителей, растворяющих либо их самих, либо их примеси. Многие твёрдые вещества могут быть очищены посредством выращивания кристаллов, потому как в регулярную структуру кристаллической решётки, как правило, легче включаются молекулы одного вещества, вытесняя при этом другие типы частиц. Также для удаления примесей и сбора чистого вещества используются и химические реакции, как самостоятельные, так и с помощью электричества (см. электролиз, гальванизация).

Предметы рафинирования 
Рафинируемые вещества:
 Спирт
 Металлы
 Сахар — путём особой обработки превращают в сахар-рафинад — песок или прессованный.
 Масла — превращение ароматного (обычно подсолнечного) растительного масла в очищенное или в масло без запаха (дезодорация).
 Нефть
и т. п.

Один из видов рафинирования металлов называется аффинажем.

Также термин применяется (возможно, в переносном смысле) и к нематериальным понятиям, характеризующимся чистотой и количеством примесей. Например:
 Рафинирование породы животных — достижение максимальной чистоты породы.
 Рафинированная интеллигенция.

См. также 
 Легирование — противоположная операция насыщения примесями

Производственные процессы и операции